VSG kan vara:

 Vsg – trafikplatssignatur för Valskog